Pixie: pismo Małych Wróżek - miesięcznik wydawany w latach 2008-2009, łącznie w nakładzie 9 numerów. Opowiadający o przygodach małych wróżek Pixie, znanych z serialu animowanego Klub Winx. Magazyn ten był odpowiednikiem czasopisma Winx Club, ale dla młodszej widowni

Spis treści 
Każdy magazyn jest zbudowany z następujących działów:

 Nasze tajemnice
 Wielki konkurs
 Komiks - na każdy magazyn przypadały dwa komiksy
 Raz, dwa, trzy, zgadnij ty
 Czarodziejski kalendarz
 Opowieści - na każdy magazyn przypadały dwie opowieści
 Niesamowite odkrycie
 Hokus-pokus
 O czym śni Piff
 Magiczne przepisy
 Najlepsze przyjaciółka
 Pixie listonoszka

Lista numerów 
Poniżej znajduje się lista numerów magazynu wydanych w Polsce. Pierwszy numer ukazał się w listopadzie 2008 roku, niestety z powodu małej czytelności wydawanie magazynu wstrzymano po 9 numerach.

Przypisy 

Czasopisma dla dzieci i młodzieży
Czasopisma w języku polskim
Czasopisma wydawane od 2008
Czasopisma wydawane do 2009
Niewydawane miesięczniki polskie
Prasa w Warszawie
Włoskie komiksy